|-
| 15501 Pepawlowski ||  || 13 iulie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 15502 - ||  || 14 iulie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 15503 - ||  || 7 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 15504 - ||  || 4 septembrie 1999 || Catalina || CSS
|-
| 15505 - ||  || 7 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 15506 Preygel ||  || 9 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 15507 Rengarajan ||  || 9 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 15508 - ||  || 1 octombrie 1999 || Catalina || CSS
|-
| 15509 - ||  || 4 octombrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 15510 Phoeberounds ||  || 4 octombrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 15511 - ||  || 12 octombrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 15512 Snyder ||  || 18 octombrie 1999 ||  || , 
|-
| 15513 Emmermann ||  || 29 octombrie 1999 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 15514 - ||  || 13 noiembrie 1999 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 15515 - ||  || 4 noiembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 15516 - ||  || 5 noiembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 15517 - ||  || 4 noiembrie 1999 || Catalina || CSS
|-
| 15518 - ||  || 10 noiembrie 1999 || Catalina || CSS
|-
| 15519 - || 1999 XW || 2 decembrie 1999 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 15520 - ||  || 7 decembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 15521 - ||  || 12 decembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 15522 Trueblood ||  || 14 decembrie 1999 ||  || 
|-
| 15523 Grenville ||  || 9 decembrie 1999 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 15524 - ||  || 10 decembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 15525 - ||  || 10 decembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 15526 - ||  || 8 decembrie 1999 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 15527 - ||  || 16 decembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 15528 - ||  || 3 ianuarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 15529 - ||  || 5 ianuarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 15530 Kuber ||  || 5 ianuarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 15531 - ||  || 5 ianuarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 15532 - ||  || 5 ianuarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 15533 - ||  || 5 ianuarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 15534 - ||  || 5 ianuarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 15535 - ||  || 7 ianuarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 15536 - ||  || 8 ianuarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 15537 - ||  || 9 ianuarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 15538 - ||  || 31 ianuarie 2000 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 15539 - ||  || 2 februarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 15540 - ||  || 2 februarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 15541 - ||  || 2 februarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 15542 - ||  || 28 februarie 2000 ||  || K. Korlević, 
|-
| 15543 Elizateel ||  || 29 februarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 15544 - ||  || 3 martie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 15545 - ||  || 9 martie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 15546 - ||  || 5 martie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 15547 - ||  || 9 martie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 15548 Kalinowski ||  || 4 martie 2000 || Catalina || CSS
|-
| 15549 - || 2000 FN || 25 martie 2000 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 15550 Sydney ||  || 31 martie 2000 || Reedy Creek || 
|-
| 15551 Paddock ||  || 27 martie 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 15552 - ||  || 27 martie 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 15553 Carachang ||  || 29 martie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 15554 - ||  || 29 martie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 15555 - ||  || 30 martie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 15556 - ||  || 30 martie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 15557 Kimcochran || 2000 GV || 2 aprilie 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 15558 - ||  || 3 aprilie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 15559 Abigailhines ||  || 5 aprilie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 15560 - ||  || 5 aprilie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 15561 - ||  || 5 aprilie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 15562 - ||  || 5 aprilie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 15563 Remsberg ||  || 5 aprilie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 15564 - ||  || 5 aprilie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 15565 Benjaminsteele ||  || 5 aprilie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 15566 Elizabethbaker ||  || 5 aprilie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 15567 Giacomelli ||  || 5 aprilie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 15568 - ||  || 5 aprilie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 15569 Feinberg ||  || 5 aprilie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 15570 - ||  || 5 aprilie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 15571 - ||  || 5 aprilie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 15572 - ||  || 5 aprilie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 15573 - ||  || 5 aprilie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 15574 Stephaniehass ||  || 5 aprilie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 15575 - ||  || 5 aprilie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 15576 Munday ||  || 5 aprilie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 15577 Gywilliams ||  || 5 aprilie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 15578 - ||  || 5 aprilie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 15579 - ||  || 5 aprilie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 15580 - ||  || 5 aprilie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 15581 - ||  || 5 aprilie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 15582 Russellburrows ||  || 5 aprilie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 15583 Hanick ||  || 5 aprilie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 15584 - ||  || 5 aprilie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 15585 - ||  || 5 aprilie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 15586 - ||  || 5 aprilie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 15587 - ||  || 5 aprilie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 15588 - ||  || 5 aprilie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 15589 - ||  || 6 aprilie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 15590 - ||  || 7 aprilie 2000 ||  || K. Korlević
|-
| 15591 - ||  || 4 aprilie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 15592 - ||  || 4 aprilie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 15593 - ||  || 5 aprilie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 15594 Castillo ||  || 6 aprilie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 15595 - ||  || 6 aprilie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 15596 - ||  || 6 aprilie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 15597 - ||  || 6 aprilie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 15598 - ||  || 6 aprilie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 15599 Richardlarson ||  || 7 aprilie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 15600 - ||  || 7 aprilie 2000 || Socorro || LINEAR
|-